Еле́на Да́ми (; ) — итальянская кёрлингистка.

В составе женской сборной Италии участница  и , а также зимней Универсиады 2019.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : серебро (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Elena Dami – OA Sport

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии